Fier steht für:

 eine albanische Stadt, siehe Fier
 einen albanischen Qark, siehe Qark Fier
 einen Fluss in Frankreich, siehe Fier (Fluss)

Fier ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandr Fier (* 1988), brasilianischer Schachgroßmeister
 Anton Fier (1956–2022), US-amerikanischer Schlagzeuger und Bandleader
 Ernst Heinrich Wilhelm Fier (1792–1884), deutscher Gutsbesitzer und Politiker

Siehe auch:
 Vier (Begriffsklärung)
 FIR
 Fear
 Fieren